Cais steht für:
 Cais (Zeitschrift), eine portugiesische Straßenzeitung

CAIS steht für:
 die englischsprachige Abkürzung für Komplette Androgenresistenz
 Center for Advanced Internet Studies

Abkürzung